Préveza kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Prevézis, prefektur, Epirus, 
 Preveza (prefekturhuvudort i Grekland), Epirus, Nomós Prevézis, 

Robotskapade Greklandförgreningar